Список областей України за середньою заробітною платнею — навігаційний перелік статей-списків за роками.

 Список областей України за середньою заробітною платнею (2002-2012)
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2013)
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2014)
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2015)
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2016)
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2017)
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2018)
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2019)
 Список областей України за середньою заробітною платнею (2020)